Los salientios (Salientia) son un clado de anfibios que incluye a las ranas modernas (Anura) y a todas las formas fósiles relacionadas, siendo Triadobatrachus, del Triásico Inferior de Madagascar, el representante más antiguo del grupo. Salientia es el grupo hermano de las salamandras (Caudata) con las que forma el clado Batrachia.

Cladograma basado en Marjanovic & Laurin (2007).

Referencias

Bibliografía 
 Baez, A. M. et al. (2009) . Cretaceous Research 30:829-846.
 Estes, R. & Reig, O. A. (1973) The early fossil record of frogs: a review of the evidence. Pp. 11-63 In J. L. Vial (Ed.), Evolutionary Biology of the Anurans: Contemporary Research on Major Problems. University of Missouri Press, Columbia.
 Evans, S. E. & Borzuk-Bialynicka, M. (1998) A steam-group frog from the Early Triassic of Poland. Acta Paleontologica Polonica: 43:573-580.
 Gao, K.-Q. & Chen, S. (2004) . Cretaceous Research 25:762-769. 
 Roelants, K. & Bossuyt, F. (2005) Archaeobatrachian Paraphyly and Pangaean Diversification of Crown-Group Frogs. Systematic Biology 54(1):111-126.
 Sanchiz, B. (1998) Encyclopedia of Paleoherpetology Part 4. München:Pfeil.
 Shubin, N. H. & Jenkins, F. A. (1995) An Early Jurassic jumping frog. Nature 377:49-52. 
 Wang, Y. et al. (2007) . Cretaceous Research 28(2):235-244.

Enlaces externos 

 Descripción del clado en el sitio de "Tree of Life".

Amphibia